Canadees basketbalteam (mannen)
 Canadees basketbalteam (vrouwen)